Александар Миловић (Нова Варош, 14. октобар 1923 — Београд, 30. јул 2001) је био филмски, позоришни и тв сценограф.
Његови најзначајнији радови су на реализацији сценографије за наслове попут: Песма, Десант на Дрвар, Бој на Косову и на тв радовима попут: Црна листа, Милојева смрт, Трећи за преферанс, Реквијем за тешкаша и у многим другима

Сценографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1950.е
|-
| 1954. || Сумњиво лице || арт директор
|- 
| 1955. || Њих двојица  || арт директор
|-
| 1956. || Goubbiah, mon amour  || арт директор
|-
| 1956. || Mihail Strogov  || арт директор
|-
| 1956. || Последњи колосек || арт директор
|-
| 1957. || Суботом увече || арт директор
|-
| 1957. || Поп Ћира и поп Спира || арт директор
|- 
| 1958. || Четири километра на сат  || арт директор
|-
| 1958. || Госпођа министарка || арт директор
|-
| 1959. || Agi Murad il diavolo bianco || арт директор
|-
| 1959. || Ветар је стао пред зору || арт директор
|-
| 1959. || La battaglia di Maratona || сценограф
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1960.е
|-
| 1960. || Дилижанса снова || арт директор
|-
| 1960. || Капо || сценограф
|-
| 1961. || Maciste contro il vampiro  || арт директор
|-
| 1961. || Небески одред || сценограф
|-
| 1961. || Песма || сценограф
|-
| 1962. || Др || арт директор
|-
| 1962. || La steppa  || сценограф
|-
| 1962. || Легенда о Енеји  || сценограф
|-
| 1963. || Десант на Дрвар || сценограф
|-
| 1964. || Дуги бродови || арт директор
|-
| 1964. || Sette a Tebe || сценограф
|-
| 1966. || Горке траве || арт директор
|-
| 1967. || Боксери иду у рај || сценограф
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1970.е
|-
| 1970. || Келијеви јунаци || сценограф
|-
| 1970. || Appuntamento col disonore || сценограф
|-
| 1971. || The Deserter  || сценограф
|-
| 1971. || Eneide        || сценограф
|-
| 1971. || La betìa ovvero in amore, per ogni gaudenza, ci vuole sofferenza  || сценограф
|-
| 1973. || La mia grande avventura  || сценограф
|-
| 1973. || Милојева смрт || сценограф
|-
| 1974. || Реквијем за тешкаша || сценограф
|-
| 1974. || Црна листа || сценограф
|-
| 1975. || Трећи за преферанс || сценограф
|-
| 1975. || Суђење  || сценограф
|-
| 1975. || Фарма   || сценограф
|-
| 1975. || Андерсонвил — Логор смрти  || сценограф
|-
| 1976. || Невидљиви човек  || сценограф
|-
| 1976. || Човек који је бомбардовао Београд || сценограф
|-
| 1979. || То сам ја: Мира Ступица || сценограф
|-
| 1979. || То сам ја: Драгиша Витошевић|| сценограф
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1980.е
|-
| 1983. || Le prix du danger  || сценограф
|-
| 1983. || Човек са четири ноге || сценограф
|-
| 1985. || Кво вадис || супервизор сценографије
|-
| 1989. || Најбољи || сценограф
|-
| 1989. || Бој на Косову (филм) || сценограф
|}

Извори

Спољашње везе 
 Александар Миловић на сајту Имдб

Рођени 1923.
Српски сценографи
Нововарошани
Југословенски сценографи
Београђани на филму